Кобдар () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Альмансора. Занимает площадь 32 км². Население 165 человек (на 2010 год). Расстояние 76 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Cóbdar
 Cóbdar

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии